Wonju Haneul FC (zu deutsch: Wonju Himmel FC) ist ein Fußballverein aus Wonju, Gangwon-do in Südkorea. Der Verein spielt aktuell in der K5 League, der sechsthöchsten Spielklasse Südkoreas.

Geschichte

Gründung 
Gegründet wurde der Verein am 1. Mai 1992. Bis Ende 2016 spielte der Verein in verschiedenen Amateurligen.

Weg in die K5 League (2017–2018) 
Anfang 2016 trat der Verein der neugegründeten K7 League bei und gewann auf Anhieb die Staffelmeisterschaft. Durch die Staffelmeisterschaft, qualifizierten sie sich für die neugegründete K6 League. In der K6 League beendete der Verein auf einen sehr guten 2. Platz die Saison und qualifizierte sich somit für die ebenfalls neugegründete K5 League.

Gegenwart (Seit 2019) 
In der Premierenspielzeit der K5 League, tritt der Verein in der höchsten Regionalen Liga an, der K5 League Gangwon-do.

Historie-Übersicht

Stadion 
Die Heimspielstätte des Vereins ist der Yugminkwan-Highschool-Sportplatz.

Weblinks 
 Internetauftritt des Vereins (kor)
 Vereinsinformationen vom Wonju-Fußballverband WFV (kor)

Einzelnachweise 

Südkoreanischer Fußballverein
Sport (Gangwon-do)
Wonju